Letondal est un patronyme qui peut désigner :

 Arthur Letondal (1869-1956), musicien québécois, fils de Paul Letondal.
 Henri Letondal (1901-1955), acteur québécois, fils d'Arthur Letondal.
 Paul Letondal (1831-1894), musicien français ayant émigré au Québec.
 Ginette Letondal (née en 1930), actrice québécoise, nièce d'Henri Letondal.
 KOUAME Kouassi Létondal, Juriste-Gestionnaire des Ressources Humaines ivoirien